Governatorati dell'Egitto – suddivisione dell'Egitto moderno
 Governatorato d'Egitto – ovvero il protettorato d'Egitto